Nelson-Mandela-Statue steht für:

 Nelson-Mandela-Statue (London)
 Nelson-Mandela-Statue (Pretoria)